Crépin est le nom d'un martyr du , selon la tradition, connu comme saint Crépin. Il est toujours mentionné avec son frère 'Crépinien'.

Hagiographie 
 Les saints Crépin et Crépinien (toujours cités ensemble) sont des frères cordonniers, morts martyrs à Soissons, lors de la persécution de Dioclétien (vers 285).  En toponymie l'orthographie 'Saint-Crespin' à prévalu.

Patronyme 
Crépin est aussi un nom de famille français. Il a pour diminutif Crépinien. Il peut se référer au prénom du saint ci-avant ou au lieu Crespin (Nord).

 Alain Crepin (1954-), musicien belge ;
 Félix Crépin (1842-1918), homme politique français ;
 Fleury Joseph Crépin (1875-1948), peintre français affilié au mouvement de l'art brut / médiumnique ;
 François Crépin (1830-1903), botaniste belge, spécialiste des roses, directeur du Jardin botanique de l'État à Bruxelles ;
 Gérard Crépin, tireur sportif français ;
 Jean Crépin (1908-1996), officier général français, Compagnon de la Libération ;
 Jeannine Crépin (1911-2001), actrice française connue sous le pseudonyme Janine Crispin ;
 Louis-Philippe Crépin (1772-1851), peintre de la Marine ;
 Malin Crépin (1978-), actrice suédoise  ;
 Marc Crépin (1951-), journaliste français ;
 Margit Otto-Crépin (1945-2020), cavalière de dressage allemande ;
 Stéphane Crépin (1980-), joueur français de handball ;
 Yann Crepin (1971-), musicien, compositeur  et interprète français.

Littérature 

 Histoire de monsieur Crépin, album de « littérature en estampes » de Rodolphe Töpffer
 Crépin, personnage du Petit Nicolas apparaissant dans Les Vacances du petit Nicolas

Notes et références